Il Campionato sudamericano di calcio a 5 Under-20 2006 (ufficialmente Sudamericano de Futsal Sub-20 2006) è la 2ª edizione del torneo. La competizione è iniziata il 22 ottobre 2006 per finire il 29 dello stesso mese.

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Fase ad eliminazione diretta

Tabellone

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Campione
Campione del Sud America 2006

BRASILE(2º titolo)

Collegamenti esterni

2006